Mes Courants Électriques — другий альбом французької співачки Alizée, випущений 18 березня 2003 року. Розійшовся за перші 3 місяці у кількості 200 000 копій, платівка не повторила успіху своєї попередниці — Gourmandises. Альбом став другим і останнім спільним творінням Alizée, Лоран Бутонна і Мілен Фармер

Список композицій

Французьке видання 
 «J'en ai marre!» — 5:12
 «À contre-courant» — 4:32
 Toc de mac» — 4:29
 «Amélie m'a dit» — 3:51
 «C'est trop tard» — 4:43
 «Tempête» — 4:42
 «J'ai pas vingt ans» — 4:23
 «Hey! Amigo!» — 3:54
 «L " e-mail a des ailes» — 4:10
 «Youpidou» — 4:09
 «Cœur déjà pris» — 4:16

Міжнародне видання 
 «I'm Fed Up!»
 «À contre-courant»
 Toc de mac»
 «Amélie»
 «C'est trop tard»
 «Tempête»
 «I'm Not Twenty»
 «Hey! Amigo!»
 «L " e-mail a des ailes»
 «Youpidoo»
 «Cœur déjà pris»
 «J'en ai marre!»
 «Amélie el a dit»
 «J'ai pas vingt ans»
 «Youpidou»

Японське видання 
 «Mon bain de mousse»
 «À contre-courant»
 Toc de mac»
 «Amélie»
 «C'est trop tard»
 «Tempête»
 «I'm Not Twenty»
 «Hey! Amigo!»
 «L " e-mail a des ailes»
 «Youpidoo»
 «Cœur déjà pris»
 «Mon bain de mousse» (English Version)

Чарти і продажу

Примітки

Посилання 
 Chart Information
Музичні альбоми 2003
Музичні альбоми за алфавітом